Aleksej Jerjomenko (1983), Fins-Russisch voetballer
 Aleksej Jerjomenko sr. (1964), Russisch-Fins voetballer en voetbaltrainer
 Andrej Jerjomenko (1892–1970), Oekraïens-Russisch militair
 Roman Jerjomenko (1987), Fins-Russisch voetballer